89 Dywizja Piechoty (III Rzesza)
 89 Dywizja Piechoty (Chiny)
 89 Dywizja Piechoty (USA)
 89 Dywizja Strzelecka (ZSRR)